«Spiceworld» — другий студійний альбом британського дівочого поп-гурту «Spice Girls». Випущений 3 листопада 1997 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1997
Альбоми Spice Girls